Световното първенство по шахмат през 1935 г. се провежда под формата на мач между действащия (от 1927 г.) световен шампион Александър Алехин и Макс Еве.

Провежда се в 13 града в Нидерландия, от 3 октомври до 16 декември 1935 г. Еве става петият световен шампион по шахмат.

Резултати 
Играе се до 30 партии. Шампион става първият играч, който спечели шест партии и резултат над 15 точки. При резултат 15-15 Алехин би запазил титлата си.

Еве печели първенството.

Източници 

 Информация от уеб-архива на сайта на Graeme Cree

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в Нидерландия